«Totally Wired» — шестой сингл британской рок-группы The Fall, записанный в рочдейлской Cargo Studios в июле и выпущенный в сентябре 1980 года лейблом Rough Trade Records (RT056) с «Putta Block» на обороте.

Сингл «Totally Wired» поднялся в сентябре 1980 года до #2 в UK Indie Charts и продержался в Top 50 23 недели. Песня «Totally Wired» заняла 21 место в итоговом списке лучших песен 1980 года Джона Пила (The Festive 50).

История 
«Totally Wired» вошла в список «1001 лучших песен всех времён» Тоби Кресвелла. «Если бы химические соединения могли производить шум, именно так звучал бы сульфат амфетаминов», — такую характеристику песне даёт автор. Отмечалось, впрочем, что студийная версия звучит вяло в сравнении с концертной, включенной в альбом A Part of America Therein.

«Totally Wired» вошёл также в список 40 лучших синглов Rough Trade, опубликованном Allmusic. Рецезент Дэвид Джеффрис назвал его «фолловским 'My Generation'» и отнёс к числу панк-классики. Песня дала заголовок и компиляции лейбла: Totally Wired: The Rough Trade Anthology (2002).

Отзывы критики 
Дэнни Бейкер в New Musical Express от 6 сентября 1980 года назвал сингл «уродливым и ужасно спродюсированным»; качественная работа бас-гитариста здесь, по его мнению, была сведена на нет плоским звуком.. Этот же рецензент выразил мнение, что у подобных многословных произведений, выпускаемых синглами, нет аудитории, потому что «мы живём в веке факта, а не мнения».

Впоследствии оценка сингла изменилась; критики стали считать его одним из основных в истории группы. «The Fall приобрели репутацию самой ненормальной группы Британии, и <песне> Totally Wired они во многом этим обязаны», — отметил Том Магиннис (Allmusic), назвавший её, возможно, «самым накофеиненным фрагментом в музыкальной истории».

Список композиций 
Сторона 1
 «Totally Wired» (Riley/Scanlon/Smith) 3:25
Сторона 2
 « Putta Block» (Riley/Scanlon/S Hanley/ P Hanley/Smith) 2:20

Издания 
В Австралии и Новой Зеландии оригинальный сингл вышел в 1980 году на Gap Records (SRT405) без центральной круговой прорези в конверте (с серебристым шрифтом на чёрном лейбле).

Оригинальные сингловые версии издавались на альбомах:
 Grotesque (After the Gramme) (1998 Castle, 2004 Sanctuary, 2004 Earmark LP, оба трека)
 Palace Of Swords Reversed (оба трека)
 The Collection (трек 1)
 Psykick Dance Hall (трек 1)
 Totally Wired — The Rough Trade Anthology (трек 1)
 The Rough Trade Singles Collection (оба трека)
 50,000 Fall Fans Can't Be Wrong (трек 1)
 The Fall Box Set 1976—2007 (трек 1)

Состав участников 

 Марк Э. Смит — вокал
 Крэйг Скэнлон — гитара
 Пол Хэнли — ударные
 Марк Райли — гитара, вокал
 Стив Хэнли — бас-гитара

 Джон Брирли (John Brierley) и Кэй Кэрролл — продюсеры

Видео 
 Totally Wired , The Fall, Нью-Йорк, 1981. DVD Perverted by Language.

Примечания 

Синглы 1980 года